HMS Dauntless je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Dauntless (1804) 
 HMS Dauntless (1808) 
 HMS Dauntless (1847) 
 HMS Dauntless (1918) 
 HMS Dauntless (2007)

Dauntless